Факторович — еврейская фамилия.

 Факторович, Давид Евсеевич (1917—1993) — советский филолог, искусствовед, теоретик литературного перевода.
 Факторович, Евгений Пинхусович (1940—2007) — советский и российский переводчик с немецкого языка, член Союза писателей СССР.
 Факторович, Михаил Сергеевич (1894—1938) — полковник, командир 5-й отдельной тяжёлой танковой бригады.
 Факторович, Натан Григорьевич (1909—1967) — советский дирижёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1960).
 Факторович, Павел Маркович (1881—1952) — российский биолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой биологии Челябинского медицинского института.

Псевдонимы 
 Броневой, Александр Иосифович (настоящая фамилия Факторович, 1898—1940) — украинский советский государственный деятель, заместитель наркома здравоохранения УССР, брат С. И. Факторовича.
 Броневой, Соломон Иосифович (настоящая фамилия Факторович; 1905—1995) — майор госбезопасности и хозяйственный деятель, отец Л. С. Броневого.
 Фазин, Зиновий Исаакович (настоящая фамилия Факторович; 1906—1980) — русский советский писатель, автор книг для детей и юношества.
 Фактор, Макс (настоящее имя Максимилиан Факторович, 1877—1938) — американский предприниматель.